A kukorica gyermekei Stephen King 1977-ben megjelent novellája

Filmek
A kukorica gyermekei (filmsorozat)
A kukorica gyermekei (1984)
A kukorica gyermekei 2. – A végső áldozat (1992)
A kukorica gyermekei 3. – A terjeszkedő gyökerek (1995)
A kukorica gyermekei 4. vagy A kukorica gyermekei 4. – A gyűlés (1996)
A kukorica gyermekei 5. – A sikolyok földje (1998)
A kukorica gyermekei 666 (1999)
A kukorica gyermekei (2009), az 1984-es film tévéfilmes remake-je
A kukorica gyermekei (2020), az 1984-es film előzménytörténete